

Geografia fizyczna

Rzeki 
 Rio Grande – rzeka graniczna między Stanami Zjednoczonymi i Meksykiem (hiszpańska nazwa  Río Bravo del Norte)
 Rio Grande – rzeka w Boliwii
 Rio Grande – rzeka w Brazylii

Inne obiekty fizjograficzne 
 Rio Grande – grzbiet na dnie Oceanu Atlantyckiego

Geografia polityczna

Miasta

Brazylia 
 Rio Grande – miasto w stanie Rio Grande do Sul

Argentyna 
 Río Grande – miasto w prowincji Ziemia Ognista, Antarktyda i Wyspy Południowego Atlantyku,

USA 
 Río Grande – miasto w Portoryko, w aglomeracji San Juan
 Rio Grande – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Cape May
 Rio Grande – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Gallia

Inne 
 hrabstwo Rio Grande (ang. Rio Grande County) – hrabstwo w stanie Kolorado, USA
 Rio Grande do Sul – stan w Brazylii
 Republika Rio Grande – państwo historyczne w Ameryce Północnej

Inne znaczenia 
 Rio Grande – tytuł filmu w reż. Johna Forda
 Rio Grande – piosenka Davida Snella

Zobacz też 

 Grande